Union Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Springs (Alabama) im Bullock County
 Union Springs (Louisiana) im Sabine Parish
 Union Springs (New York) im Cayuga County